Ordet søm har flere betydninger eller specialiseringer:
 Søm – et fastgøringsemne af metal.
 Søm (tøj) – en søm fremkommer f.eks. ved sammensyning af stof.